Фридрих Юлиус Шильский (; 9 февраля 1848,  — 17 августа 1912, Берлин) — немецкий энтомолог, специалист по систематике жесткокрылых, один из основателей Немецкого энтомологического общества.

Биография 
Родился 9 февраля 1848 года в Кросс-Нойендорфе, где его отец владел небольшим имением. С 1865—1868 он учился в педагогическом колледже в Дроссене (ныне Осьно-Любуске). В 1870 году был призван в армию, участвовал во Франко-прусской войне. После войны он преподавал в частной женской гимназии в Берлине. В 1873 году женился на Жюли Кнебель. В 1880 году Шильский (совместно с Густавом Крацем и Юлиусом Вайзе) стал одним из основателей Немецкого энтомологического общества. В течение 18-ти лет был секретарём общества, в течение трёх лет заместителем председателя. В декабре 1908 года Шильский внезапно заболел катарактой, а в январе 1909 году диагностировали саркому и удалили правый глаз. В 1910 году Шильский занял пост председателя Немецкого энтомологического общества. В декабре 1910 года он продал свою коллекцию жуков Музею естествознания. Умер 17 августа 1912 года.

Публикации 
Автор множества публикаций, в том числе 18 томов из серии монографий Die Käfer Europas, которая была начата .

Примечания 

Колеоптерологи
Энтомологи Германии
Энтомологи XIX века
Энтомологи XX века
Энтомологи по алфавиту